Жозе́ Алои́зио да Си́лва, более известен как Алоизио (; род. 27 января 1975) — бразильский футболист. Двукратный чемпион Бразилии.

Карьера 
В профессиональном футболе с 1994 года. В 2003—2004 гг. выступал за «Рубин», но показать высокий уровень игры не смог. 

С 2005 по 2008 год выступал за бразильский «Сан-Паулу». В 2015 году являлся игроком бразильского клуба «Гама».

Достижения

Командные 
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1996
 Обладатель Золотого Кубка: 1996
 Чемпион штата Гояс: 1997, 1998, 1999
 Обладатель Кубка Интертото: 2001
 Чемпион штата Парана: 2005
 Победитель клубного чемпионата мира ФИФА (1): 2005
 Чемпион Бразилии: 2006, 2007, 2008
 Чемпион штата Алагоас: 2012

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата штата Гояс: 1997 (27 голов)
 Лучший бомбардир Кубка Либертадорес: 2006 (5 голов)
 Обладатель Серебряного мяча Бразилии: 2006

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Эр-Райян»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Бразильенсе»
Игроки ФК «Бруски»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Гама»
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК КРБ
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Сеара»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Фламенго»